El Red Bull Racing RB16 és el monoplaça que l'escuderia Red Bull Racing va utilitzar durant la temporada 2020 de Fórmula 1. Serà pilotat per Alexander Albon i Max Verstappen. El cotxe funcionarà amb motors Honda i es presentarà el 12 de febrer de 2020.

Resultats complets

Referències

Enllaços externs 

 Red Bull al Stats F1

Models Honda
Fórmula 1